Sedney ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Sedney (1922–2020), surinamischer Politiker
 Naomi Sedney (* 1994), niederländische Sprinterin
 Zoë Sedney (* 2001), niederländische Leichtathletin